Оикава () — японская фамилия.

Известные носители:
 Оикава, Косиро (1883—1958) — адмирал императорского флота Японии, министр флота и начальник генерального штаба флота в годы Второй мировой войны.
 Оикава, Окуро (1896—1970) — японский астроном.
 Оикава, Юя (род. 1981) — японский конькобежец.

См. также 
 Оигава